Hamilton Bulldogs (AHL) (American Hockey League)
 Hamilton Bulldogs (OHL) (Ontario Hockey League)